Amage bezeichnet: 

Amage (Haute-Saône), eine Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
Amage (Sarmatien), eine sarmatische Königin